Il doppio del Hamburg Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma Daniel Nestor e Nenad Zimonjićli hanno battuti in finale 6–4, 5–7, 10–8.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (secondo turno)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti)
 Martin Damm /  Pavel Vízner (quarti)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 Paul Hanley /  Wesley Moodie (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Hamburg Masters 2008
ATP Tour 2008